Bjarnarfjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Bjarnarfjörður nyrðri, fjord i regionen Västfjordarna, 
 Bjarnarfjörður, Strandir, fjord i regionen Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar